bedienen (handeling) - het starten, regelen, sturen en stoppen van een apparaat of een functie
 kelner - iemand die in een horecagelegenheid zorgt voor het serveren van hetgeen er genuttigd wordt
 bediening (sacrament) - bediening van een van de sacramenten 
 Bedieningen (NHK) - functies in de kerk voor theologisch geschoolden die geen kerkelijk ambt bekleden.

Zie ook
Afstandsbediening